Den Namen Alpincenter tragen das
 alpincenter, ein Freizeitpark in Bottrop
 Alpincenter Hamburg-Wittenburg, eine Hamburger Skihalle